Clase puede referirse a:

 En biología, la clase es un grupo taxonómico que comprende varios órdenes de plantas o animales con muchos caracteres comunes.

 En sociología, la clase es un tipo de estratificación social basada en criterios educativos o económicos. Desde el punto de vista económico son comunes las expresiones «clase alta», «clase media» y «clase baja», alusivas a los tres bloques en los que se suele dividir a la población según su riqueza.

 En informática, se llama clase a la declaración o abstracción de un objeto cuando se programa según el paradigma de orientación a objetos.

 En filosofía, una clase natural es un conjunto considerado ontológicamente real; es decir, no resultante de una agrupación artificial de elementos elaborada por uno o varios sujetos humanos en virtud de criterios subjetivos.

 En lógica es una propiedad que puede reunir en una unidad o definir a una colección de posibles elementos o individuos. La propiedad lógica, como concepto es independiente de los individuos, aunque pueda ser un predicado de ellos; por lo que puede ser utilizada como concepto universal realizando la función de sujeto lógico de una proposición en un enunciado como oración gramatical de una lengua.

 En la teoría de la complejidad computacional, una clase de complejidad es un conjunto de problemas de decisión de complejidad relacionada.

 En matemáticas:
 La clase característica es uno de los conceptos geométricos unificadores en topología algebraica, geometría diferencial y geometría algebraica.
 El concepto de clase en teoría de conjuntos.
 La clase de diferenciabilidad de una aplicación (entre dos variedades diferenciables).
 Una clase de equivalencia es un subconjunto de elementos relacionados con uno dado según una relación de equivalencia dada.
 Una clase de isomorfismo es una colección de objetos matemáticos isomorfos con cierto objeto matemático.

 En educación, es aula o lugar donde se reúnen los alumnos y el profesor. En este apartado, habría que añadir que el uso de las nuevas tecnologías ha cambiado el concepto de aula como lugar de reunión físico para transformarlo en un lugar virtual con la llegada del e-learning. 

 En educación, una clase o lección son las enseñanzas que el profesor imparte a los alumnos.

 En el escalafón militar, se llama clase a los elementos ascendidos a los grados menores de la jerarquía, cabos y sargentos, con funciones de mando directo sobre el personal sin grado (tropa) pero sin funciones ni autoridad administrativas.

 En el ámbito naval, la clase es un grupo de buques de un diseño similar.

 En automoción, los distintos modelos de automóviles de la marca alemana Mercedes-Benz se denominan Clases, acompañadas por entre una y tres letras.

Enlaces externos